Хадик () — венгерская фамилия:
 Хадик, Андраш (1710—1790) — граф, австрийский фельдмаршал, участник Семилетней войны
 Хадик, Карл (1756—1800) — граф, сын Андраша, австрийский фельдмаршал-лейтенант; его корпус обеспечивал связь армии А. В. Суворова с армией эрцгерцога Карла во время Итальянского похода Суворова
 Хадик, Янош (1863—1933) — граф, праправнук Андраша, венгерский политик, премьер-министр Венгрии на протяжении 3 дней